

Леб'яже — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Леб'яже — селище міського типу, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Леб'яже — село, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Леб'яже — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Леб'яже — село, Далматовський район, Курганська область
 Леб'яже — село, Єгор'євський район, Алтайський край
 Леб'яже — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Леб'яже — село, Красногорський район, Алтайський край
 Леб'яже — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Леб'яже — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Леб'яже — село, Мішкинський район, Курганська область
 Леб'яже — село, Павловський район, Алтайський край
 Леб'яже — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Леб'яже — селище, Тавдинський міський округ, Свердловська область
 Леб'яже — присілок, Частоозерський округ, Курганська область

Леб'яже — село, Харківська область, Зачепилівський район
 Леб'яже — село, Харківська область, Чугуївський район
 Леб'яже — селище, Донецька область, Макіївська міська рада